Majchrzak oder Maychrzak ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Majchrzak (1923–1993), polnischer Politiker
 Kamil Majchrzak (* 1996), polnischer Tennisspieler
 Otto Maychrzak (1927–2002), deutscher Handballspieler